Jüdischer Friedhof Siegen steht für:

 Jüdischer Friedhof (Siegen, Hermelsbach)
 Jüdischer Friedhof (Siegen, Lindenberg)